Miejscowości w USA:
 North Collins – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 North Collins – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
Gminy w USA:
 North Collins (ang. North Collins Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie